Grammont (Haute-Saône), gemeente in het Franse departement Haute-Saône
 Kasteel van Grammont, in het departement Saône-et-Loire
 Domein Grammont, met kasteel en Zénith Sud, in het departement Hérault
 Parc Grammont (Biarritz), in het departement Pyrénées-Atlantiques
 Parc Grammont (Rouen), in het departement Seine-Maritime

Franse naam voor een gemeente in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen: Geraardsbergen